Anton har flere betydninger:
 Anton (drengenavn) – et drengenavn
 Antons blå flyver – en film fra 1996 af Aage Rais-Nordentoft